14-й выпуск Тура Калифорнии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Калифорния. Гонка прошла с 12 по 18 мая 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал словенский велогонщик Тадей Погачар из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 18 команд: 12 команд категории UCI WorldTeam, 5 проконтинентальных команд  и сборная США. Всего на старт соревнования вышли 132 гонщика. До финиша доехали 112 спортсменов.

Список участников

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов общей протяжённостью 1244 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Калифорнии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в США в 2019 году
Май 2019 года